El término Jindabyne puede referirse, en esta enciclopedia:

a Jindabyne, una ciudad de Australia;
al lago Jindabyne, un lago de Australia;
a Jindabyne, una película australiana de 2006.